Juana de Arco puede referirse a:

Personajes 
 Juana de Arco (1412-1431), heroína, militar y santa francesa, también conocida como la Doncella de Orleans.

Arte 
Existen muchas obras literarias, musicales y de otras modalidades artísticas basadas en la vida y leyenda de Juana de Arco, a las cuales se puede referir este término:

Música 
 Juana de Arco (2001), canción de la banda española Tierra Santa de su álbum Sangre de reyes Giovanna d'Arco (1845), ópera del compositor italiano Giuseppe Verdi.
 La doncella de Orleans, ópera del compositor ruso Piotr Ilich Chaikovski
 Jeanne d'Arc (1933-1937), ópera inconclusa del compositor francés Maurice Ravel (1875-1937).
 Juana de Arco en la hoguera (1935), oratorio dramático compuesto por el compositor francés Arthur Honegger y el poeta Paul Claudel.
 «Joan of Arc» (1981), canción de la banda británica Orchestral Manoeuvres in the Dark, incluida en su tercer álbum Architecture & Morality.
 «Juana de Arco» (1990), canción de la banda argentina de rock n'roll, Los Ratones Paranoicos, de su álbum Tómalo o déjalo.
 «Juana de Arco» (2001), canción de la banda española de heavy metal Tierra Santa, de su álbum Sangre de reyes.

 Pintura 
 Juana de Arco en la coronación de Carlos VII (1854), es un cuadro del pintor francés Dominique Ingres.

 Cine 

 Jeanne d'Arc (1900) película francesa muda dirigida por Georges Méliès.

 Juana de Arco o Joan the Woman (1917), película dirigida por Cecil B. DeMille, protagonizada por Geraldine Farrar.
 La pasión de Juana de Arco (1928), película dirigida por Carl Theodor Dreyer, con Maria Falconetti.
 Santa Juana de Arco (1935), película dirigida por Gustav Ucicky, con Ángela Salloker.
 Juana de Arco (1948) película dirigida por Victor Fleming, con Ingrid Bergman.
 Juana de Arco en la hoguera (1954) película de Roberto Rossellini, con Ingrid Bergman.
 Santa Juana (1957) película dirigida por Otto Preminger, con Jean Seberg.
 El proceso de Juana de Arco (1962) película dirigida por Robert Bresson, con Florence Carrez.
 Jeanne la Pucelle ―en dos partes: Les batailles y Les prisons― (1994) película dirigida por Jacques Rivette, con Sandrine Bonnaire.
 The Messenger: The Story of Joan of Arc (1999) película dirigida por Luc Besson, con Milla Jovovich.
 Juana de Arco (1999) telefilme dirigido por Christian Duguay, con Leelee Sobieski.
 Jeanne d'Arc (2009) película dirigida por Lauri Timonen.

 Videojuegos 
 Wars and Warriors: Joan of Arc (2003) videojuego estadounidense desarrollado y distribuido por Enlight Software para PC.
 Jeanne d'Arc (2006) videojuego japonés, desarrollado por Level 5 y distribuido por Sony Computer Entertainment para la consola Playstation Portable.

 Buques 
 Jeanne d'Arc (1902), crucero acorazado de la Marina Francesa, construido en Tolón, botado en 1899 y alistado en 1902. Participó en la Primera Guerra Mundial y fue dado de baja en 1933.
 Jeanne d'Arc (R 97), crucero portahelicópteros francés. Fue construido en el Arsenal de Brest entre 1959 y 1961. Fue botado con el nombre provisional de La Résolue, posteriormente, el 16 de julio de 1964, recibió el nombre de Jeanne d'Arc. Todavía en activo.

 Deporte 
 Jeanne d'Arc Dijon Bourgogne, más conocido como JDA Dijón'' es un club francés de baloncesto que tiene su sede en la localidad de Dijon.
 Jeanne d'Arc Vichy, club francés de baloncesto, de la ciudad de Vichy.